De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2012 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden van 17 augustus tot 19 augustus 2012 op het circuit van Indianapolis.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3 

2012
Indianapolis